Ärtmusslor (Pisidiidae) är en familj av musslor. I den svenska databasen Dyntaxa används istället namnet Sphaeriidae. Enligt Catalogue of Life ingår Ärtmusslor i överfamiljen Corbiculoidea, ordningen Veneroida, klassen musslor, fylumet blötdjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Heterodonta, klassen musslor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Pisidiidae 40 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Musslor